Хитли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хитли, Джеймс (род. 1997) — британский прыгун в воду, призёр чемпионата Европы.
 Хитли, Дэни (род. 1981) — канадский профессиональный хоккеист, правый нападающий.